Цешанув:

 Цешанув — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Любачувский повят.
 Цешанув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Любачувский повят, Подкарпатское воеводство.